Mannophorus är ett släkte av skalbaggar. Mannophorus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Mannophorus